Wenko ist der Name von

 Wenko AG, Burgdorf, mit dem Markennamen Swissauto
 Wenko-Wenselaar, deutsches Haushaltswaren-Unternehmen